Breitel steht für:

 Heide Breitel (* 1941), deutsche Filmeditorin, Drehbuchautorin, Regisseurin, Filmproduzentin und Dozentin
 Breitel (Gemeinde Litschau), Rotte in Litschau im Bezirk Gmünd in Niederösterreich